Бревенник — крупный остров в дельте Северной Двины. Бревенник отделён от находящегося к северу острова Линский Прилук протокой Кривяк. Административно относится к Маймаксанскому округу Архангельска.

Образование острова, как и соседних с ним  Повракульского и Линского Прилука, связано в основном с регрессией Белого моря.

В 1704 году на острове находился гарнизон из двух полков, который из-за весеннего половодья, затоплявшего остров, был переброшен в Архангельск. В начале XIX века был покрыт частым берёзовым и еловым кустарником.

В середине — конце XX века — центр лесопиления. Лесной порт и ещё несколько лесозаводов (Лесобиржа 19) привлекали молодежь из области. В середине 1990-х годов лесообработка полностью прекратилась, в связи с чем снизилась численность населения. Несмотря ни на что посёлки Бревенника все ещё существуют. Местное население приспособилось ездить на работу в город Архангельск.

Остров входит в городскую черту Архангельска, с основной частью города связан паромным сообщением через северодвинскую протоку Маймакса.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Архангельск: Бревенник, посёлок Маймаксанского лесного порта
 Это даже не гетто. Это дно

География Архангельска
Острова на Северной Двине
Острова Архангельской области